Десняк (озеро) — заплавне озеро у Сосницькому районі Чернігівської області , на правому березі Десни (басейн Дніпра)

Особи

 Олекса Десняк (1909–1942) — український письменник.
  О. Руденко-Десняк (1936–2006) — український і російський журналіст, перекладач українських творів на російську.